

Toponyme 

 Matzen-Raggendorf est une ville autrichienne.

Patronyme 

 Herman Matzen (1861-1938), sculpteur et éducateur américain ;
Raymond Matzen (1922-2014), universitaire et poète français en langue alsacienne dont il est spécialiste.

Homonymie de toponyme